Wiesbadener Straße steht für:

 Wiesbadener Straße (Berlin)
 Wiesbadener Straße (Duisburg)
 Wiesbadener Straße in Frankfurt am Main, siehe Bundesautobahn 648
 Wiesbadener Straße (Stuttgart)